Эскимо́сы (эскимос. ᐃᓄᐃᑦ; или инуи́ты) — группа народов, составляющая коренное население территории от Гренландии и Нунавута (Канада) до Аляски (США) включительно, а также восточного края Чукотки (Россия).  

Численность — около 170 тысяч человек. Языки эскимосов относятся к эскимосской ветви эскимосско-алеутской языковой семьи. 

Рождаемость инуитов Аляски составляла 6,9 детей на среднюю женщину старше 45 лет в 1960 году, а эскимосов туле в Гренландии — по 3,5 ребёнка на среднюю женщину после окончания репродуктивного возраста в 1950 году.

Антропологи считают, что эскимосы — монголоиды арктического типа (арктическая раса).

Этнонимы 
Их основное самоназвание сегодня — инуи́ты («люди»), единственное число — ину́к. 

Слово «эскимос», согласно последним исследованиям, происходит из языка кри (алгонкинская семья) — aayaskimeew — и означает «те, кто шьют зимнюю обувь». По другому предположению, оно происходит из языка инну-аймун и означает «те, кто говорят на другом языке». 

Ранее считалось, что оно означает «тот, кто ест сырую рыбу» и пришло из языка оджибве. Европейцев впервые познакомил с ним в 1611 году в своём отчёте о поездке в Америку французский миссионер Пьер Биар. Из обозначения коренными американцами представителей арктической расы это слово превратилось в традиционное название как американских, так и азиатских эскимосов. Сами эскимосы считают такой перевод этого слова унизительным. 

Атабаскский народ танаина использовал для их обозначения этноним ульчна (от ульчага «невольник»), поскольку пленил соседних эскимосов.

Археология 
Эскимосы заселили север Арктики, а позднее —  Гренландию в XI—XII вв. н. э. (культура туле). Существовавшие до них на той же территории культуры условно именуются палеоэскимосами.

История 

Главным занятием эскимосов была охота на морского зверя (тюленей, моржей, китов). Помимо охоты на морского зверя, эскимосы занимались рыболовством (особенно на юго-западе Аляски и на южном побережье Гренландии). Эскимосы внутренних областей Аляски и Канады занимались охотой на оленей карибу («эскимосы карибу»).

Бытовая культура эскимосов необычайно приспособлена к Арктике. Они изобрели поворотный гарпун, чтобы охотиться на морского зверя, каяк, снежный дом иглу, дом из шкур ярангу, особую глухую одежду из меха и шкур. Самобытна древняя культура эскимосов. В XVIII—XIX вв. характерны сочетание охоты на морского зверя и на оленя карибу, жизнь территориальными общинами.

Этнические и этнографические группы 
Азиатские эскимосы в XVIII веке делились на ряд племён — уэленцы, науканцы, чаплинцы, , юиты — отличавшихся лингвистически и некоторыми особенностями культуры. В более поздний период, в связи с процессами интеграции культур эскимосов и береговых чукчей, эскимосы сохранили групповые особенности языка в виде науканского, сирениковского и чаплинского диалектов.

Наряду с коряками и ительменами образуют так называемую «континентальную» группу популяций арктической расы, которая по происхождению связана с тихоокеанскими монголоидами. Основные черты арктической расы представлены на северо-востоке Сибири в палеоантропологическом материале рубежа новой эры.

Письменность 
В 1848 году русским миссионером Н. Тыжновым был издан букварь эскимосского языка. Современная письменность на основе латинской графики была создана в 1932 г., когда вышел первый эскимосский (юитский) букварь. В 1937 г. переведена на русскую графическую основу. Существует современная эскимосская проза и поэзия (Айвангу и др.). Самый известный эскимосский поэт — Ю. М. Анко.

Современный эскимосский алфавит на основе кириллицы:
А а, Б б, В в, Г г, Ӷ ӷ, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Ӄ ӄ, Л л, Лъ лъ, М м, Н н, Нъ нъ, Ӈ ӈ, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ў ў, Ф ф, Х х, Ӽ ӽ, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, ъ, Ы ы, ь, Э э, Ю ю, Я я

Существует вариант эскимосского алфавита (Инуктитут: ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᓄᑖᖅ), созданный на основе канадского слогового письма для языков коренных народов Канады.

Эскимосы в Канаде 

Эскимосский народ Канады, известный в этой стране под самоназванием «инуиты» (), добился своей автономии, с созданием 1 апреля 1999 г. территории Нунавут, выделенной из Северо-Западных территорий. Эскимосы полуострова Лабрадор также имеют теперь свои автономии: в Квебекской части полуострова эскимосский округ Нунавик () постепенно увеличивает свой уровень автономии, а в 2005 г. и в части полуострова, входящей в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор, также был образован эскимосский автономный округ Нунатсиавут ().

Инуиты получают официальные выплаты от правительства за то, что живут в тяжёлых климатических условиях.

Эскимосы в Гренландии

Эскимосы в США 

Перепись населения США 2000 года выделила следующие группы племён (этногруппы) эскимосов: юпикские народы, говорящие на языках юпик (Yup’ik: 24237 чел., 2000 г.), собственно эскимосы (Eskimo Tribes: 9820 чел., 2000 г.), инупиаты, говорящие на инупиатском (Inupiat Eskimo: 19365 чел.), алутиик или сугпиат, сибирские эскимосы, проживающие на острове Святого Лаврентия и говорящие на юитском (сибирском юпикском) языке (Siberian Eskimo: 1430 чел.), инуиты (Inuit: 1015 чел.), чупик, говорящие на центрально-юпикских языках (Cupiks Eskimo: 16 900 чел.), гренландские эскимосы (Greenland Eskimo: 7 чел.), то есть суммарно 55 942 человек (2000 г.) Населяют штат Аляска (47 783 человек, 2000 г.), а также рассеянно проживают в штатах Калифорния (1272 человек), Вашингтон (1204 человек), Орегон (533 человек) и др.

Эскимосы в России

В России эскимосы живут в Чукотском автономном округе (менее 2 тыс. человек). Они населяют село Новое Чаплино, село Сиреники, село Уэлькаль. Некоторые проживают в районном центре Провидения, селе Лаврентия, в столице Чукотки Анадыре. Большинство чукотских эскимосов являются детьми от межэтнических браков, носителей эскимосского языка среди них осталось очень мало.

Эскимосы Чукотки и Аляски ещё в 1930-е годы ездили в гости друг к другу. Но в 1948 году граница была прочно закрыта. Лишь в сентябре 1989 года между СССР и США было подписано соглашение о безвизовом взаимном посещении между эскимосами Чукотки и Аляски продолжительностью до 90 дней. Связи эскимосов России и США развивались настолько бурно, что владельцы магазинов и таксисты в аляскинских городах начали принимать советские рубли.

В 2019 году заброшенный эскимосский посёлок Наукан вошёл в российский предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Культура

Верования 

Традиционно эскимосы — анимисты. Эскимосы верят в духов, живущих в различных явлениях природы, видят связь человека с окружающим его миром предметов и живых существ. Многие верят в единого создателя Силъя, который управляет всем, что происходит в мире, всеми явлениями и законами. Богиня, одаривающая эскимосов богатствами морских недр, называется Седна. Существуют также представления о злых духах, представлявшихся эскимосам в виде невероятных и страшных существ. Шаман, живущий в каждой эскимосской деревне — посредник, налаживающий контакт мира духов с миром людей. Бубен для эскимосов — священный предмет. Традиционное приветствие, называемое «эскимосским поцелуем», стало всемирно известным жестом.

Кухня 

Рацион эскимосов в основном состоит из мяса и рыбы, преимущественно сырых, а также небольшого количества трав, ягод и водорослей. Одним из специфических мясных блюд является игунак. Приготовление и употребление пищи сопровождается разнообразными ритуалами.

Жилище 
Традиционное жилище канадских эскимосов — иглу.

Эскимосы, проживающие на территории современной России, изначально проживали в полуземлянках. В XVII—XVIII веках, под влиянием чукчей, их основным жилищем стала яранга.

Языки 
Эскимосы говорят на языках эскимосской ветви эскимосско-алеутской семьи.
В неё входят инуитские языки (или инупик, распространённые в Канаде, Гренландии и на север Аляски), 4 юпикских языка на Аляске и Чукотке, и вымерший сиреникский язык.

Эскимосы Канады используют собственную письменность на основе канадского слогового письма.

Имеется популярная городская легенда, согласно которой в эскимосском языке имеется очень много слов для обозначения снега, однако в действительности их количество отнюдь не экстремально.

Галерея

См. также 

 Древнеберингоморская культура
 Ипиутак

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Инуитская Циркумполярная Конференция. 
 картинка Эскимосы 
 ToRo 
 

 
Народы Гренландии
Коренные народы Севера
Народы Аляски
Народы Арктики